Eske Brock henviser til blandt andre:

 Eske Brock (væbner) (1300-tallet) – dansk væbner
 Eske Jensen Brock (død 1441) - dansk adelsmand
 Eske Lavesen Brock (1560-1625) - dansk rigsråd

Se også 
 Brock (adelsslægt)